Waßmann ist der Familienname folgender Personen:

 Dietrich Waßmann (1897–1954), deutscher Missionar in Äthiopien
 Hans Wassmann (auch: Hans Waßmann; 1873–1932), deutscher Schauspieler
 Irmgard Waßmann (1926–2010), deutsche Puppenspielerin, Hörspielsprecherin und Musikerin
 Jürg Wassmann (* 1946), Schweizer Ethnologe

Siehe auch:
 Wasmann